Stuhlbank bezeichnet

 eine Einrichtung, in der Spenden für eine Stuhltransplantation abgegeben werden
 ein Sitzmöbel (zwei- bis mehrsitziger Bankstuhl oder fest verbundene Stuhlreihe), siehe Bank (Möbel) und Defensive Architektur